A Recopa Africana de 1996 foi a 22.ª temporada do torneio, organizada pela CAF em que participavam os vencedores das copas nacionais filiados à CAF, e contou com a participação de 37 equipes.

Clubes Classificados

Rodada preliminar
Jogos de idas em 01 de maio , jogos de voltas 08 de maio.

|}

Notes
1 1 equipes da Mauritânia foram desclassificadas porque sua federação estava em dívida com a CAF .

Primeira rodada
Jogos de idas em 01 de junho , jogos de voltas em 08 de junho.

|}

Notes
1  2ª mão originalmente abandonada em 1-0 para Étoile du Congo .

Oitavas de final
Jogos de idas 01 de setembro , jogos de volta 08 de setembro.

|}

Quartas de finais
Jogos de idas 01 de outubro e jogos de volta 08 de outubro.

|}

Semifinais

|}

Ida

Volta

Finais

 Primeiro jogo

 Segundo jogo

Técnicos
  Krüger - Al-Mokawloon
  Basilwa - Sodigraf

Agregado

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 1996
Copa da CAF de 1996
Recopa da CAF

Links Externos
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana